Antony kan syfta på:

 Antony, Cornwall – en ort i England
 Antony, Hauts-de-Seine – en kommun i departementet Hauts-de-Seine i regionen Île-de-France
 Antony (krater) – en krater på Oberon
 Antony (fotbollsspelare) (född 2000), brasiliansk fotbollsspelare